Clavis () — 1) ключ; 2) клавиша; 3) клапан у духовых инструментов; 4) справочное издание, глоссарий:

Музыка
 Клавис — музыкальный ключ;
 Клавис — буква, обозначавшая тот или другой звук на монохорде;
 Клавис — звук; местонахождение вокса (слога одного гексахорда) в звукоряде, то есть абсолютная высота звука (см. также Мутация в музыке);
 Клавис — клавиша музыкального инструмента.

Архитектура
 Clavis — ключ или замок готического свода, его скрепляющий средний камень, укладываемый последним.

Издания
 Clavis (ключ к..) — латинский справочник-каталог или глоссарий, например:
 «Clavis scripturae sacrae» (1567) лютеранского богослова Маттиаса Флациуса положил начало изучению Библии в лютеранском духе;
 «Clavis Mathematica» (Ключ к математике, 1631) — учебник арифметики Уильяма Отреда;
 «Clavis medica ad Chinarum doctrinam de pulsibus» (Медицинский ключ к китайскому учению о пульсе; XVII век) польского миссионера в Китае Михала Бойма;
 «Clavis ad thesaurum magnae artis musicae» (1701) — музыкальный словарь чешского органиста Томаса Яновки;
 «Clavis universalis or a new inquiry after truth» (1713) английского философа Артура Коллиера;
 «Clavis hieroglyphica» (1757) шведского учёного Эммануила Сведенборга;
 «Clavis talmudica» в издании (1847) немецкого ориенталиста Якова Гольденталя ;
 «Clavis Patrum Graecorum» (Ключ к греческим отцам; 1974—2003) — бельгийский справочник-каталог отцов Церкви, писавших по-гречески с 1-го по 8-й века.

 «Clavis Salomonis» (XVI век) — магический гримуар из нескольких трактатов на одну тему, приписываемых царю Соломону;
 «Clavis» (1624) — труд немецкого христианского мистика Якоба Бёме.

См. также 
 Клавикулярий

Примечания